Подоконник — конструктивный элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой). Подоконник ещё нужен жля хранения вещей.

Функции подоконника 
Благодаря наличию подоконника, увеличивается толщина тёплой воздушной прослойки возле окна и прилегающего к подоконнику участка стены.

Подоконник защищает часть стены под собой от проникновения дождевой влаги при её попадании в открытое окно. Служит декоративным целям организуя зрительный переход от внутреннего пространства помещения к окну, закрывает сверху оконную нишу, где обычно устанавливают батарею. Часто является подставкой для горшков с домашними цветами.

Подоконник упрощает процесс обслуживания окон (например, при необходимости вымыть стекло или повесить шторы и т. д.)

С развитием технологий в строительстве и дизайне подоконник приобретает новые функции. Широкий подоконник зрительно увеличивает комнату и её полезную площадь, его используют как место для сидения, стеллаж для книг, место для хранения вещей, как столешницу на кухне.

Виды подоконников

Примечания

Литература 
 

Окно